Die Spor Toto Türkiye 3. Futbol Ligi 2005/06 war die fünfte Spielzeit der vierthöchsten türkischen Spielklasse im professionellen Männer-Fußball. Sie wurde am 11. September 2005 mit dem 1. Spieltag begonnen und am 30. April 2006 mit dem 30. und letzten Spieltag abgeschlossen.

Austragungsmodus 
In der Saison 2005/06 wurde die TFF 3. Lig wie in der Vorsaison auch als eine viergleisige Liga gespielt. Die Gesamtmannschaftszahl wurde bei 64 beibehalten. Diese 64 Mannschaft spielten in vier Gruppen mit jeweils 16 Mannschaften um den Aufstieg in die 2. Lig bzw. gegen den Abstieg in die Amateurliga. Alle Erstplatzierten stiegen direkt in die 2. Lig auf, während die Teams auf den zwei letzten Tabellenplätzen aller Gruppen in die Regionale Amateurliga abstiegen.

Da zu Saisonbeginn die dritthöchste Spielklasse grundlegend geändert wurde und zum Sommer 2006 von 51 Mannschaften auf 50 reduziert werden sollte, sollten anstatt der zehn Drittligaabsteigern von der TFF 3. Lig neun Teams aufsteigen. Zu diesem Zweck wurde die Aufsteigerzahl der TFF 3. Lig auf neun erhöht. Neben den Erstplatzierten aller Gruppen stiegen jetzt auch die Zweitplatzierten direkt auf. Zusätzlich zu den acht direkten Aufsteigern, stieg eine weitere Mannschaft auf. Dieser indirekten Aufsteiger wurden in einem Playoff unter den vier Drittplatzierten bestimmt.

Teilnehmerzusammensetzung 
Zu Saisonbeginn waren zu den von der vorherigen Saison verbleibenden 50 Mannschaften die sechs Absteiger aus der TFF 2. Lig Göztepe Izmir, Çorluspor, Amasyaspor, Gümüşhanespor, Erzincanspor, Karamanspor die acht Neulinge Değirmenderespor, İlkadım Belediyespor, Artvin Hopaspor, Afyonkarahisarspor, Nilüfer Belediyespor, Konya Şekerspor, Orhangazispor, Küçükçekmecespor hinzugekommen. Die Neulinge waren aus den damals regionalen Amateurligen als Meister aufgenommen wurden und durften an der TFF 3. Lig teilnehmen.

Saisonverlauf

Ligaphase 
Erzincanspor (Gruppe 1), Etimesgut Şekerspor (Gruppe 2), Keçiörengücü (Gruppe 3), Gebzespor (Gruppe 4) erreichten in ihren Gruppen die Meisterschaft der 3. Lig und damit den direkten Aufstieg in die 2. Lig. Zudem stiegen als Zweitplatzierte Gaskispor, Arsinspor, Fethiyespor und Zeytinburnuspor auf.

Als Absteiger standen zum Saisonende Bitlis Özgüzelderespor, Nevşehirspor (Gruppe 1), AB Kızılcahamam Belediyespor, Çubukspor (Gruppe 2), Konya Şekerspor, Akseki Aroma Gençlikspor (Gruppe 3) und Eski Spor, Mecidiyeköy SK (Gruppe 4) fest.

Playoffphase 
Mit dem Erreichen des 3. Tabellenplatzes qualifizierten sich Batman Belediyespor, Tokatspor, Denizli Belediyespor und Gaziosmanpaşaspor für die Teilnahme an den Playoffs. In der Playoffphase sollten diese vier Mannschaften in zwei Etappen den letzten Aufsteiger bestimmen, wobei die Playoffs als neutralen Ort für alle Teams in Ankara stattfanden. Per Losverfahren trafen in den Halbfinalbegegnungen Tokatspor auf Batman Belediyespor und Denizli Belediyespor auf Gaziosmanpaşaspor.

Alle Playoffspiele wurden zwischen dem 6. Mai und dem 9. Mai 2005 im Ankara Ostim Stadion gespielt. Tokatspor setzte sich im Halbfinalspiel mit 4:2 nach Elfmeterschießen gegen Batman Belediyespor durch, während in der anderen Halbfinalbegegnung Denizli Belediyespor durch ein 2:1 über Gaziosmanpaşaspor das Playofffinale erreichte. Im Finale setzte sich Tokatspor mit 3:1 gegen Denizli Belediyespor durch und stand als letzter Aufsteiger in die TFF 2. Lig fest.

Besondere Vorkommnisse 
 Zum Saisonstart änderte der Drittligaabsteiger Hatay Köyhizmetleri SK seinen Vereinsnamen in Antalyaspor um.

1. Gruppe (1. Grup)

Abschlusstabelle

2. Gruppe (2. Grup)

Abschlusstabelle

3. Gruppe (3. Grup)

Abschlusstabelle

4. Gruppe (4. Grup)

Abschlusstabelle

Play-offs 
Halbfinale

|}

Finale

|}
Tokatspor stieg damit in die TFF Lig B 2006/07 auf.

Siehe auch 
 Süper Lig
 TFF 1. Lig
 TFF 2. Lig
 TFF 3. Lig

Weblinks 
 Offizielle Internetpräsenz der TFF 3. Lig auf tff.org vierthöchste Spielklasse seit 2001 (türkisch)
 Offizielle Internetpräsenz der Spor Toto 3. Lig 2005/06 auf tff.org (türkisch)
 Spor Toto 3. Lig 2005/06 auf mackolik.com (türkisch)

Einzelnachweise 

2005/06
Fußballsaison 2005/06